Dayr al-Balah, een Palestijnse stad op in de Gazastrook
 Deir el-Balah (gouvernement), een administratief gouvernement in Palestina